Hayo ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hayo (* 1951), deutscher Verleger und Musiker
 Johannes Hayo (* in Schottland, † 1590), Franziskaner
 Peter Hayo (* 1961), deutscher Komponist und Musikproduzent
 Thomas Hayo (* 1969), deutscher Art Director

Siehe auch:
 Hayoz